Кайлыонг (, «реформированный театр») — форма современной фольклорной оперы во Вьетнаме. В кайлыонге сочетаются народные песни южного Вьетнама, классическая музыка, туонг (классическая театральная форма, основанная на китайской опере) и современный разговорный театр.

История и описание 
Кайлыонг возник в Южном Вьетнаме в начале 20-го века и достиг расцвета в 1930-х, во время французского колониального периода страны, как театр для среднего класса. Кайлыонг считается национальной театральной формой. В отличие от других фольклорных театров, он был широко популярен вплоть до 1970-х и 1980-х годов, хотя сейчас находится в упадке.

Кайлыонг можно описать как спектакль с добавлением вонгко (буквально «ностальгия по прошлому»), пения особого типа, которому аккомпанируют народные инструменты: данчань (цитра) или дангита (адаптированная гитара). В типичной постановке актёры используют сочетание обычных диалогов и вонгко для выражения своих мыслей и эмоций.

Кайлыонг обычно популяризирует вьетнамские моральные ценности. Существует два основных типа кайлыонга: кайлыонг туонгко (древний) и кайлыонг сахой (современный).

Кайлыонг сахой (, «общественный реформированный театр») рассказывает о современном вьетнамском обществе, романтических любовных историях, смешанных с семейными или социальными отношениями. Также рассматриваются культурные и социальные нормы и другие аспекты вьетнамского общества, как, например, в пьесах «Жизнь Лыу» (Đời Cô Lựu), и «То Ань Нгует» (Tô Ánh Nguyệt). Их можно описать как трагедию, но со счастливым концом. Тем не менее, некоторые пьесы современного кайлыонга, такие как Ra Giêng Anh Cưới Em, комедийны и легки.

В кайлыонг туонгко () актёры одеты в старомодные костюмы. Сюжет основан на сказке, легенде или истории феодального времени, когда ещё существовали короли и воины (пьесы Bên Cầu Dệt Lụa, Lục Vân Tiên, Tiếng Trống Mê Linh и другие). Многие истории построены на основе китайских исторических сюжетов или древних легенд. Так, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài основан на китайской легенде о влюблённых-бабочках. В кайлыонг туонгко может быть добавлено традиционное пение хокуанг, характерное для китайской оперы. Такие виды кайлыонга могут называться кайлыонг хокуанг, и больше похожи на мюзикл. В дополнение к обычным элементам кайлыонга, в них включены несколько мелодий, повторяющихся из пьесы в пьесу, слова при этом меняются в соответствии с сюжетом. Для кайлыонга туонгко характерны красивые, продуманные костюмы, большие блестящие парики, тщательно проработанные доспехи воинов.

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедия вьетнамской музыки (вики)
 Cai Luong (renovated opera)
 Кайлыонг Вьетнам

Нематериальное наследие человечества во Вьетнаме
Музыкальный театр Вьетнама